Spearfish bezeichnet:
 den Schwergewichtstorpedo Spearfish (Torpedo)
 den britischen Torpedobomber Fairey Spearfish
 das britische U-Boot HMS Spearfish (N69)
 das US-amerikanische U-Boot USS Spearfish

sowie zwei Orte im US-amerikanischen Bundesstaat South Dakota:
 Spearfish (South Dakota) 
 North Spearfish

Siehe auch:
 Speerfische